Výraz Chlumák se vyskytuje ve dvou významech:
 Chlumák (vrch) (548 m) – vrch východně od obce Uzeničky v okrese Strakonice
 Chlumák – slangový výraz pro Chlumského roztok